Memoria («  » dans plusieurs langues dont le latin, l'italien, l'espagnol et le portugais) peut faire référence à :
 Memória, freguesia portugaise située dans le district de Leiria ;
 RTP Memória, chaîne de télévision portugaise programmes d'archives et d'histoire ;
 Memoria, documentaire de Ruggero Gabbai sur 90 Juifs italiens qui ont survécu au camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau (1997)
 Memoria negra, film documentaire espagnol réalisé par  et sorti en 2006 ;
 , troisième album studio du groupe de pop rock argentin Erreway ;
 Memoria, chanson du groupe français Indochine figurant sur leur album Black City Parade, sortie en single en 2012 :
 Memoria (Das Schwarze Auge: Memoria en version originale), jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer développé et édité par Daedalic Entertainment, sorti en 2013 sur Windows et Mac OS ;
 Memoria, film américano-colombien réalisé par Apichatpong Weerasethakul,  sorti  en 2021.

Voir aussi